La Pléiade est le nom d'une série de publications françaises.

Revue littéraire 
 La Pléiade, fondée à Paris en 1886 par Rodolphe Darzens puis reprise en 1889 par Louis-Pilate de Brinn’Gaubast.

Collections de prestige des éditions Gallimard
 la « bibliothèque de la Pléiade », publiée depuis 1931 et fondée par Jacques Schiffrin (plus de 640 titres et de 250 auteurs) ;
 les « Albums de la Pléiade », publiés depuis 1960 (58 titres) ; 
 la revue littéraire « les Cahiers de la Pléiade », publiée d' à l'automne 1951 (13 numéros) ;
 l'« Encyclopédie de la Pléiade », publiée depuis 1955 (50 titres) ;
 la « Galerie de la Pléiade », publiée de 1950 à 1957 (6 titres).

Voir aussi 
 Pléiade, nom emprunté par différents groupes poétiques.

Homonymie de titre